Лас Термопилас има више значења:

 Лас Термопилас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Термопилас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику